Drugovići est un toponyme qui peut désigner :
Drugovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gacko et dans la République serbe de Bosnie ;
Drugovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Laktaši et dans la République serbe de Bosnie.